Элмер Оттис Вутон ( или , 19 сентября 1865 — 20 ноября 1945) — американский ботаник, профессор биологии, профессор химии и ботаники.

Биография 
Элмер Оттис Вутон родился в штате Индиана 19 сентября 1865 года.

В 1890 году Элмер Оттис был профессором химии и ботаники в New Mexico State University. В 1890—1911 годах Вутон был профессором биологии в New Mexico State College. В 1910 году он был помощником куратора в Национальном гербарии. С 1911 по 1935 год Вутон работал в Министерстве сельского хозяйства США. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Элмер Оттис Вутон умер в округе Арлингтон 20 ноября 1945 года.

Научная деятельность 
Элмер Оттис Вутон специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Elmer Ottis Wooton. 1925. Dry farming in western Kansas: a study of 135 farms in Sherman, Thomas, and Finney Counties, farm year 1922: a preliminary report. Editor USDA, Bureau of Agricultural Economics, 51 pp.
 Elmer Ottis Wooton. 1924. Dry farming in eastern Colorado: a study of 151 farms in Lincoln and Washington Counties, farm year 1922: a preliminary report. Editor USDA, Bureau of Agricultural Economics, 70 pp.
 Elmer Ottis Wooton. 1916. Carrying capacity of grazing ranges in Southern Arizona. Editor Gov. Pr. Office. 40 pp.
 Elmer Ottis Wooton, Paul Carpenter Standley. 1915. The ferns of New Mexico. Edición reimpresa de Am. Fern J. 32 pp.
 Elmer Ottis Wooton. 1913. Trees and shrubs of New Mexico. Editor Republican, 159 pp.
 Elmer Ottis Wooton. 1908. The range problem in New Mexico. Nº 66 de Bulletin. Editor New Mexico College of Agr. and Mechanic Arts, Agr. Experiment Sta. 46 pp.
 Elmer Ottis Wooton. 1904. Native ornamental plants of New Mexico. Editor New Mexican Print. Co. 40 pp.
 Elmer Ottis Wooton. 1896. Some New Mexico forage plants. Nº 18 de Bulletin. Editor New Mexico College of Agr. and the Mechanic Arts, 38 pp.
 Elmer Ottis Wooton. 1895. Russian thistle. Nº 16 de Bulletin. Editor New Mexico College of Agr. and Mechanic Arts, 20 pp.
 Elmer Ottis Wooton. 1894. New Mexico weeds. Nº 1 y 13 de Bulletin. Editor New Mexico College of Agr. and the Mechanic Arts, 36 pp.

Почести 
Роды растений Wootonella Standl. и Wootonia Greene были названы в его честь.

В его честь были также названы следующие виды растений:

 Cheilanthes wootonii Maxon
 Matelea wootonii (Vail) Woodson
 Sideranthus wootonii Standl.
 Xanthium wootonii Cockerell ex De Vries
 Thelypodiopsis wootonii (B.L.Rob.) Rollins
 Caesalpinia wootonii (Britton) Eifert
 Carex wootonii Mack.
 Euphorbia wootonii Oudejans
 Philadelphus wootonii S.Y.Hu
 Abronia wootonii (Standl.) Tidestr.
 Eriogonum wootonii (Reveal) 
 Crataegus wootoniana Eggl.

Примечания

Литература 
 Allred, Kelly (2008) «E. O. Wooton: New Mexico's Pioneer Botanist» Rangelands 30(5): pp. 11–17.
 Standley, P. C. (1947) «E. O. Wooton» Journal of the Washington Academy of Science 37: pp. 34–35.
 Robert Zander (Begr.), Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold: Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.
 John Hendley Barnhart (1965). Biographical Notes upon Botanists. G.K. Hall & Co. Boston.
 Spellenberg, Ricard (7 May 1997) «The NMSU Herbarium (NMC)» The New Mexico Botanist Issue number 5

Ссылки 
 The NMC Herbarium History
 Calflora.net: Botanical names: page W

Биологи США
Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Химики по алфавиту
Химики США